Kate Frost é uma atriz pornográfica norte-americana. Já ganhou o AVN Award em 2003, pela participação no filme Best Anal Sex Scene in a Film – The Fashionistas (com Rocco Siffredi).

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais do Arizona